In 1901/02 werd het eerste voetbalkampioenschap van Noordwest-Saksen gespeeld, dat georganiseerd werd door de Midden-Duitse voetbalbond. De voorgaande jaren werd er ook een kampioenschap georganiseerd door de Leipzigse voetbalbond. Nu mochten er ook andere clubs deelnemen uit het noordwesten van Saksen. De clubs uit Mittweida verhuisden voor het volgende seizoen naar een andere competitie. Wacker Leipzig werd kampioen en plaatste zich voor de Midden-Duitse eindronde en won de finale van Dresdner SC. Er was dit jaar nog geen verdere eindronde voor de Duitse landstitel.

1. Klasse

2. Klasse 

 Olympia Leipzig en Hohenzollern Halle trokken zich na de heenronde terug, de niet gespeelde wedstrijden golden als een overwinning voor de tegenstander. 
 Het doelsaldo klopt niet.

Externe links
 Leipziger Fussballverband
 Euroleagues

Noordwest-Saksisch voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1901/02